CPA puede referirse a:
 Categoria Primera A 
 Contador público autorizado.
 Código Postal Argentino.
 Corte Permanente de Arbitraje. 
 Comunicador Personal Adaptable, programa de comunicación aumentativa para niños con autismo.
 Autoridad Provisional de la Coalición, gobierno transitorio tras la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos
 Chirped pulse amplification, técnica para amplificar un pulso de láser ultracorto.
 Célula presentadora de antígeno, células del sistema inmunitario.
 Canadian Pacific Airlines, aerolínea.
 Cathay Pacific, aerolínea, por su código OACI.
 Ciclofosfamida.
 Cámara de Comercio Paraguayo-Australiana.
 Campus Palmas Altas, sede de la empresa Abengoa en Sevilla.